«A Little More Personal (Raw)» — другий студійний альбом американської поп співачки Ліндсі Лоан. У Сполучених Штатах вийшов 6 грудня 2005.

Список пісень

Бонусні треки

Чарти

Примітки 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Ліндсі Лоан
Золоті музичні альбоми
Альбоми Casablanca Records